Активність — поняття, яке визначає темп руху і інтенсивність дій речовин, явищ і живих організмів. Активність визначається в порівнянні

 Активність — міра або ступінь здатності матерії, зокрема, речовини, корисної копалини до реакції, взаємодії з будь-чим, участі в тому чи іншому технологічному процесі.
 Активність (хімія) — активність елемента розчину, тобто ефективна (уявна) концентрація компонентів з урахуванням різних взаємодій між ними в неідеальному розчині.
 У  радіохімії — число (A),  що  визначається  діленням кількості розпадів ядер (dN), що відбувається в даній кількості матеріалу,  на  інтервал (звичайно  малий)  часу (dt),  за  який відбувається цей розпад: A = – (dN/dt).  Синонім — швидкість розпаду. 
 для паливних корисних копалин - природна властивість вугілля, сульфідних руд та вуглекислих порід, яка є відносним показником їх схильності до займання. За Х.а. вугілля поділяється на високоактивне (буре), помірно активне (кам’яне) та малоактивне (антрацит). 
 Фільтраційна активність — здатність гірських порід створювати електричні поля власної поляризації.
 Поверхнева активність — здатність речовини концентруватися на межі фаз (середовищ).
 Флотаційна активність — придатність речовини до використання як флотаційного реагента.
 Каталітична активність — міра здатності каталізатора прискорювати хімічну реакцію.
 фотокаталітична активність
 Активність радіоактивного джерела — очікувана кількість елементарних радіоактивних розпадів за одиницю часу.
 Сонячна активність — термін, що характеризує поточну сонячну радіацію, її спектральний розподіл, супутні електромагнітні явища та зміни в часі характеристик Сонця.
 Оптична активність — здатність речовини повертати площину поляризації світла.
 Активність (психологія) — неодмінний атрибут існування і функціонування психіки людини і тварин.
 Активність соціальна — характеристика способу життєдіяльності соціального суб'єкта (індивіда, групи)
 Термодинамічна активність — термодинамічна величина aХ, що визначається як відношення тиску пари даного компонента X у суміші Pх до тиску пари цього компонента в ін.ивідуальному вигляді Pх0.
 Біологічна активність — здатність речовини викликати певну біологічну дію.
 Активність насичення — у радіоаналітичній хімії — значення активності певного ізотопу опромінюваного елемента в стаціонарному стані.

Примітки

Посилання 
 Активність  //